Калабухов Іван Савелійович (1903 — після 1967) — організатор виробництва, раціоналізатор, почесний громадянин Херсона.
 Калабухов Микола Іванович (1908—1991) — радянський теріолог, доктор біологічних наук, фахівець з екології ссавців.
 Калабухов Микола Петрович (1902—1989) — радянський фізик-експериментатор. Доктор фізико-математичних наук.
 Калабухов Юрій Вікторович (* 1934) — радянський футболіст, півзахисник та нападник.

Див. також 
 Кулабухов